Milli steht für:

 ein Tausendstel als Dezimalpräfix, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #SI-Präfixe
 Milli (Toianas), Dorf im indonesischen Distrikt Toianas in Westtimor
 Protagonistin in Milli+Maunz, US-amerikanische Zeichentrickserie

Personen:
 Camillo Milli (1929–2022), italienischer Schauspieler
 La Milli (Milli Becker; 1943–2008), deutsche Malerin, Kostümdesignerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Mili (Begriffsklärung)
 Millie
 Milly